iemand die vogelen als hobby heeft (vogelkijker)
 iemand die beroepshalve vogels vangt, bijvoorbeeld met netten of lijmstokken.
 Vogelaar (geschut), geschut van begin 15de eeuw waarmee men stenen kogels van maximaal 24 cm kon verschieten

Personen:
Ella Vogelaar (1949-2019), Nederlands (vakbonds)bestuurder en politica (oud-minister)
Hendrik de Vogelaar (ca.876-936), koning van Oost-Frankenrijk (later Heilige Roomse Rijk) 919-936
Jacq Vogelaar (1944-2013), Nederlands dichter, schrijver en literatuurcriticus (pseudoniem van Frans Broers)
Jan Cees Vogelaar, Nederlands JA21-politicus
In samenstelling:
De 40 wijken van Vogelaar, veertig probleemwijken in Nederland, ingesteld door toenmalig minister Ella Vogelaar